Леваны:

 Леваны — группа фруктанов.
 Леваны — деревня в Фалёнском районе Кировской области России.
 Леваны — железнодорожный разъезд в Фалёнском районе Кировской области России.